AGS многозначная аббревиатура, может означать:

 Adventure Game Studio — программа-редактор для создания 2D игр
 Alternating Gradient Synchrotron — протонный синхротрон в Брукхейвенской национальной лаборатории

См. также